Als Sängerfest werden folgende Ereignisse bezeichnet:

 Erstes Fränkisches Sängerfest, 1839 in Neustadt an der Aisch
 Schwäbisches Sängerfest, 1843 in Tübingen (1858 in Mergentheim)
 Erstes Deutsches Sängerfest, August 1845 in Würzburg
 Deutsch-flämisches Sängerfest, 1846 in Köln
 Allgemeines Deutsches Sängerfest, 1847 in Lübeck
 Liederfest (Baltikum), in Estland, Lettland und Litauen stattfindende Musik-Veranstaltungen:
 Liederfest (Estland)
 Liederfest (Lettland)
 Liederfest (Litauen)
 Finsterwalder Sängerfest, ein Volksfest, welches alle zwei Jahre in Finsterwalde stattfindet
 Schleswiger Sängerfest, siehe Schleswig-Holstein meerumschlungen#Schleswiger Sängerfest
 Deutsches Sängerfest auf dem Maxfeld in Nürnberg (20. bis 23. Juli 1861), geleitet von Carl Gerster
 Jahresversammlungen verschiedener Verbände:
 Sängerfeste des Deutschen Sängerbundes (Sängerbundfest ab 1865)
 Sängerfeste des Deutsch-Akademischen Sängerbundes (ab 1892, heute Sängerschaftertag, siehe Deutsche Sängerschaft)